Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-130) среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 2 марта.

Медалисты

Результаты

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017